Chinchilloidea — надсемейство грызунов из подотряда дикобразообразных (Hystricomorpha). Включает 2 современных семейства и 2 вымерших. Представлен как вымершими животными, так и ныне живущими, например, шиншиллами и пакараной.

Древнейший известный представитель надсемейства — род Eoviscaccia из Чили.

В молекулярных исследованиях хорошо поддерживается монофилия этого надсемейства, традиционно считающегося сестринской кладой Octodontoidea.

Семейство Neoepiblemidae представлено некоторыми видами гигантских грызунов, с массой, превышающей 500 кг, в случае видов рода Phoberomys.

Семейство пакарановых включает в себя самых крупных известных грызунов. Масса Josephoartigasia monesi могла достигать 1000 кг .

Семейства 
 Шиншилловые (Chinchillidae)
 Пакарановые (Dinomyidae)
 † Neoepiblemidae
 † Cephalomyidae
Кроме того, это надсемейство состоит в родстве с некоторыми вымершими родами, ещё не отнесённым к определённым семействам, такими как Garridomys, Perimys, Scotamys и Asteromys.

Филогения 
Д’Элия и соавторы (2019) приводят следующую кладограмму, обобщающую результаты предшествовавших исследований:

Примечания 

Грызуны